Een verkeersweg:
 N407 (België)
 N407 (Frankrijk)
 N407 (Nederland), zie Provinciale weg 407
 N407 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing